Alvarezsauridae constitue une famille assez étrange de petits dinosaures théropodes à longues pattes capables de se déplacer en courant. On pensait au départ qu'ils étaient les premiers oiseaux incapables de voler, mais la plupart des spécialistes les voient aujourd'hui plutôt comme des membres primitifs des Maniraptora. D'autres travaux suggèrent qu'ils sont un groupe frère des Ornithomimosauria.

Cette famille est très spécialisée. Leurs membres antérieurs sont minuscules mais robustes et complétés par des « mains ». Leur squelette laisse croire qu'ils avaient une imposante poitrine et des muscles des bras peut-être adaptés pour creuser ou déchirer. Ils possédaient un museau en forme de tube, des mâchoires allongées et des dents minuscules. Ils étaient peut-être adaptées pour se nourrir d'insectes coloniaux, tels les termites.

Taxinomie 
Famille Alvarezsauridae
 Achillesaurus
 Albertonykus
 Alvarezsaurus
 Kol
 Patagonykus
 Sous-famille Parvicursorinae
 Ceratonykus
 ? Heptasteornis
 Linhenykus
 Mononykus
 Parvicursor
 Shuvuuia
 Xixianykus

Classification phylogénétique
Le cladogramme suivant montre la position phylogénétique des Alvarezsauridae, suivant l'étude menée par Makovicky, Apesteguía et Gianechini en 2012, lors de description lors de la description dAlnashetri cerropoliciensis :

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste de familles des reptiles disparus
 Liste de clades de dinosaures non-aviens

Liens externes 
 Découverte en Chine d'une nouvelle espèce de dinosaure «mono-griffe» , Ouest-France.fr
  Thomas R. Holtz, Jr., RE: Alvarezsauridae splitting de la Dinosaur Mailing List
  Vertebrates 350.200 Aves: Metornithes du site Palæos
  Thomas R. Holtz, Jr., The Holy of Holies... Dinosauria II de la Dinosaur Mailing List

Références taxinomiques

Notes et références

Notes

Références 

Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1991
Taxon fossile décrit par José Bonaparte